Едерлези је популарна традиоционална народна песма ромског народа на Балкану.
Име потиче од празника Хедерлез који се празнује три дана у пролеће и поклапа се са Ђурђевданом, 6. маја.

Историјат 
Едерлези је популарна песма која се пева на Ђурђевдан, 6. маја. Рок бенд Бијело дугме је издао песму са промењеним речима, али исте мелодије 1988. године. Интересантно је да је песма коришћена у филму Емира Кустурице Дом за вешање.

Стихови 
{|valign="top" width="100%"
|-
!Ромска верзија||Енглески превод||Бијело дугме||Енглески превод||
|-
|width="25%"|
Sa me amala oro khelena
Oro khelena, dive kerena
Sa o Roma daje
Sa o Roma babo babo
Sa o Roma o daje
Sa o Roma babo babo
Ederlezi, Ederlezi
Sa o Roma daje

Sa o Roma babo, e bakren chinen
A me, chorro, dural beshava
Romano dive, amaro dive
Amaro dive, Ederlezi

E devado babo, amenge bakro
Sa o Roma babo, e bakren chinen
Sa o Roma babo babo 
Sa o Roma o daje
Sa o Roma babo babo
Ederlezi, Ederlezi
Sa o Roma daje
|width="25%"|
All my friends are dancing the oro
Dancing the oro, celebrating the day
All the Roma, mommy
All the Roma, dad, dad
All the Roma, oh mommy
All the Roma, dad, dad
Ederlezi, Ederlezi
All the Roma, mommy

All the Roma, dad, slaughter lambs
But me, poor, I am sitting apart
A Romany day, our day
Our day, Ederlezi

They give, Dad, a lamb for us
All the Roma, dad, slaughter lambs
All the Roma, dad, dad
All the Roma, oh mommy
All the Roma, dad, dad
Ederlezi, Ederlezi
All the Roma, mommy
|width="25%"|
Прољеће на моје раме слијеће
Ђурђевак зелени
Ђурђевак зелени
Свима осим мени

Друмови одоше а ја оста
Нема звијезде Данице
Нема звијезде Данице
Моје сапутнице

Еј, коме сада моја драга
На ђурђевак мирише
На ђурђевак мирише
Мени никад више

Ево зоре, ево зоре
Богу да се помолим
Ево зоре, ево зоре
Еј, Ђурђевдан је
A ја нисам с оном коју волим

Њено име нека се спомиње
Сваког другог дана
Сваког другог дана
Осим Ђурђевдана
|width="25%"|

Spring is landing on my shoulder
Lily of the valley is sprouting
Lily of the valley is sprouting
For everyone, except for me

The roads are gone, but I've stayed
There is no Morning Star
There is no Morning Star
My fellow-traveler

Hey, to whom does my darling now
Smells of the lily of the valley
Smells of the lily of the valley
To me never again
 
Here comes the dawn,
here comes the dawn
So I can pray to God
Here comes the dawn,
here comes the dawn
Hey it's St George's day
And I am not with the one I love

Let her name be mentioned
On every other day
On every other day
Except on St George's day
|-

Референце

Спољашње везе 
 Дом за вешање на IMDB-у

Ромска музика
Култура Рома
Бијело дугме